Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Canada 
48th Highlanders of Canada

États-Unis

Armée de l'Union 
 48th Pennsylvania Infantry

États confédérés d'Amérique 

 48th Virginia Infantry

France 
48e régiment d'infanterie
 48e régiment d'infanterie de ligne
 48e régiment d'infanterie territoriale
 48e régiment de marche
 48e régiment de transmissions

Homonymie d'unités militaires